Санта Хосефина има више значења:

 Санта Хосефина (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хосефина (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хосефина (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Хосефина (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хосефина (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику